Amoo ist der Familienname folgender Personen:

 Akinkunmi Amoo (* 2002), nigerianischer Fußballspieler
 David Amoo (* 1991), englischer Fußballspieler
 Eddie Amoo († 2018), britischer Sänger, siehe The Real Thing
 Olando Amoo (* ?), deutscher Tänzer und Choreograf
 Seth Amoo (* 1983), ghanaischer Leichtathlet